Сезон 2012/2013 — второй сезон «Ротора» в Футбольной Национальной Лиге, а также 21-й сезон клуба в чемпионатах России.

Хронология событий 

 8 июня 2012 года ФК «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования. Положительное решение комиссии РФС по лицензированию клубов, было принято в Москве, в Доме футбола. В этот день футболисты «Ротора» возвращаются из недельного отпуска и приступают к подготовке к сезону в ФНЛ.
 14 июня 2012 года футболисты и тренеры волгоградского «Ротора» прибыли в Венгрию на двухнедельный учебно-тренировочный сбор.
 4 июля 2012 года в пресс-зале Центрального стадиона президент «Ротора» Сергей Нечай, вице-президент Рохус Шох, и главный тренер Валерий Бурлаченко представили новобранцев клуба и пообщались с представителями СМИ.
 16 июля 2012 года во время первого тайма матча против команды «Сибирь» — 1:1, получил повреждение Никита Глушков. У полузащитника «Ротора» был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.
 25 июля 2012 года руководителями клубов «Ротор» и «Энергия» при содействии Министерства спорта и туризма Волгоградской области и Администрации городского округа — город Волжский подписан договор о взаимном сотрудничестве. Молодые талантливые игроки, в силу возраста неспособные составить конкуренцию за место в основном составе «Ротора» более опытным партнерам, будут получать игровую практику в составе «Энергии».
 22 сентября 2012 года состоялся матч в поддержку заявки Волгограда перед оглашением списка городов, которые должны принять матчи ЧМ-2018. В игре приняли участие «Ротор» и двенадцатилетние футболисты — потенциальные участники ЧМ-2018 из трёх спортивных школ Волгоградской области: «Ротора», «Олимпии» и «Энергии». В составе «Ротора» выступали как действующие игроки команды, так и ветераны: Олег Веретенников, Валерий Бурлаченко, Денис Зубко и другие. «Ротор» проиграл со счётом 4:5.
 28 ноября 2012 года Семён Фомин и Никита Глушков в составе сборной ФНЛ приняли участие в матче против сборной Серии B, который проходил в итальянском городе Кротоне и завершился со счётом 0:0.
 12 декабря 2012 года Валерий Бурлаченко получил тренерскую лицензию УЕФА PRO.
 12 января 2013 года команда отправилась на учебно-тренировочный сбор, который прошёл в турецком городе Белек. На сборе, продолжавшемся с 13 по 27 января, «Ротор» провёл три спарринга против представителей стран Азербайджана и Казахстана.
 31 января 2013 года в городе Штраубинг была проведена операция полузащитнику «Ротора» Алексею Пугину. Пугин получил разрыв передних крестообразных связок колена на одной из тренировок в середине января.
 4 февраля 2013 года «Ротор» прибыл в город Пафос, где с 9 по 19 февраля принимал участие в Кубке ФНЛ. Это право «Ротор» получил благодаря успешному выступлению в первом круге ФНЛ. По итогам турнира волгоградцы заняли 5-е место.
 В феврале 2013 года на кипрском учебно-тренировочном сборе такую же травму, как и у Алексея Пугина, получил защитник «Ротора» Илья Ионов. Он также был прооперирован в Штраубинге.
 25 февраля 2013 года «Ротор» отправился на заключительный межсезонный учебно-тренировочный сбор в Турцию.
 26 марта 2013 года Александр Коротаев дебютировал в молодежной сборной России. Он забил один гол, тем самым помог обыграть сборную Андорры со счётом 3:0.
 В апреле 2013 года Владислав Хрущак, во время одного из сборов клуба «Энергия», получил повреждение крестообразных связок колена. Сразу после этого, он был отозван из аренды и возвращён в «Ротор», после чего клуб оплатил все расходы по операции футболиста, которая прошла в Германии.

Форма

Тренерский штаб

Состав

Трансферы

Лето 2012

Пришли

Ушли

Зима 2012/2013

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Выкуп контракта

Матчи

Товарищеские матчи

Футбольная Национальная Лига

Первый круг

Второй круг

Кубок России 2012/2013

Кубок ФНЛ 2013

Турнирная таблица. Группа «Б»

Статистика

Индивидуальная

В ФНЛ

Минуты на поле

Голы

Дисциплинарные показатели

Капитаны

Форма

Во всех турнирах

Матчи и голы 

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые принимали участие только в Кубке ФНЛ:

|-
|colspan="14"|Футболисты, которые завершали сезон в других клубах:

|}

Бомбардиры

«Сухие» матчи 

Примечание: в данной таблице учитываются только полные матчи (без замен), в которых вратарь не пропустил голов.

Дисциплинарные показатели

Командная

Турнирная таблица

Движение команды в ФНЛ по турам

Домашняя посещаемость 

Примечание: жирным выделено самое большое кол-во зрителей в раунде.

Общая статистика 

Примечание: в данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Общая статистика по турнирам

Примечания

Ссылки 
 Статистика ФК «Ротор» в ФНЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Статистика ФК «Ротор» в Кубке России на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь 
 Статистика ФК «Ротор» в Кубке ФНЛ на сайте Чемпионат.com: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь

См. также 
 ФК «Томь» в сезоне 2012/2013
 ФК «Сибирь» в сезоне 2012/2013

2012/2013
Ротор